Desfours steht für:
 Desfours, altes, ursprünglich lothringisches Adelsgeschlecht, das sich im 16. Jahrhundert nach Böhmen wendete

Desfours ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Adalbert von Desfours (1734–1791), kaiserlich-königlicher Hauptmann und Herr der ostböhmischen Herrschaft Náchod (1786–1791)
 Franz Joseph Desfours zu Mont- und Athienville (1765–1823), österreichischer Generalmajor